Ilovik može značiti:

 Ilovik, otok
 Ilovik (Mali Lošinj), gradsko naselje Malog Lošinja, mjesto na otoku Iloviku
 Ilovik (Čavle), naselje u općini Čavle
 M/T Ilovik, trajekt